Ван может означать:

В истории и мифологии 
 Ван — согласно «Книге Урантии» один из тех, кто передавал землянам даламатийское откровение (500—38 тыс. лет назад), кто не поддержал восстание Люцифера (200 тыс. лет назад) и чьим именем названо озеро (ныне Турция).
 Ван — один из легендарных царей Армении согласно «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци (V век).
 Ван — титул правителей государств и княжеств в Китае, Корее и Монголии в древности и Средние века.
 Ваны — боги в германо-скандинавской мифологии.

Топонимы 
Турция
 Ван — бессточное солёное озеро в Турции (регион Восточная Анатолия).
 Ван — город в Турции, одна из исторических столиц Армении.
 Ван — провинция в Турции.
Франция
 Ван — город во Франции.
 Ван — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона.

Вьетнамское имя 
Ван () — вьетнамское имя.
 Нгуен Ван Као (1923—1995), (вьетн. Nguyễn Văn Cao) — вьетнамский композитор, поэт и художник.

Фамилии 
 Ван — приставка к нидерландским фамилиям.

Китайская 

 Ван Ирон (род. 2000) — китайская певица, участница южнокорейской гёрл-группы EVERGLOW.

Вьетнамская 
Ван () — вьетнамская фамилия, родственная китайской фамилии Вэнь (文).
 Ван Тьен Зунг (1917—2002) — вьетнамский генерал, министр обороны Вьетнама в 1980—1987 годах.

Прочие 
 Ван, Джеймс — австралийский кинорежиссёр малайзийского происхождения. В китайских источниках проходит под фамилией 溫 (Вэнь).
 Ван Кузайн (род. 1998) — малайзийско-американский футболист.
 Ван, Марина де (род. 1971) — французский кинорежиссёр, сценарист и актриса.

Другое 
 «Ван» — армянский футбольный клуб из Еревана.
 «Ван» — армянский футбольный клуб из Чаренцавана.
 Турецкий ван — порода кошек.

См. также 
 Ванн (значения)
 Вань

Примечания